Die Abkürzung VLB bedeutet:

 VLB éditeur, ein Verlagshaus in Quebec, Kanada, benannt nach dem Gründer (1976) Victor-Lévy Beaulieu
 Verband der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern
 Verband des linken Buchhandels
 Verkehrslenkung Berlin, eine vormalige Behörde der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin 
 Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei 
 Verzeichnis lieferbarer Bücher
 VESA Local Bus
 Vorarlberg Lines-Bodenseeschifffahrt, siehe Bodenseeschifffahrt
 Vorpommersche Landesbühne

VLB